Karlowa ist der Familienname folgender Personen:

 Elma Karlowa (1932–1994), jugoslawische Filmschauspielerin
 Emil Hermann Karlowa (1835–1889), deutscher Theaterschauspieler
 Jelisaweta Karlowa (* 2003), kasachische Tennisspielerin
 Johann Hermann August Capaun-Karlowa (1804–1875), deutscher Beamter und Richter im Fürstentum Lippe
 Laryssa Karlowa (* 1958), sowjetische Handballspielerin
 Otto Karlowa (1836–1904), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Romanist
 Rudolf Karlowa (1844–1913), deutscher Seefahrer und Vizegouverneur

Siehe auch:

 Karlova
 Carlova